Цата:

 Цата — элемент в нижней части православного креста,  также часть оклада, древнерусское золотое или серебряное украшение иконы.
 Цата — правая притока Снова (бассейн Днепра) на территории Сновского (Черниговская область, Украина) и Климовского (Брянская область, Россия) районов.